El término espolón puede referirse:

 a un espolón, una calcificación dolorosa del talón del pie (traumatología);
 a un espolón, parte de los órganos foliares de una planta (botánica);
 al Espolón de los Abruzzos, una vía de ascensión de la montaña K2 (montañismo);
 a un espolón, una prolongación de la proa de un buque de guerra bajo el nivel de flotación;
 a un espolón, un depósito óseo en la articulaciones (reumatología);
 a un espolón, una concreción ósea del tarso de algunas aves (como en los gallos);
 a un espolón, un muro de contención de las aguas, de tierras;
 a un espolón, un apéndice en el ápice de las tibias de los insectos.
 a un espolón, en un carácter, es el trazo que une un trazo recto con uno curvo.